Mannerheim se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl Gustaf Mannerheim naturalist 
 Carl Gustaf Mannerheim